Ковачевићи могу бити:

 Ковачевић, презиме

или:

 Ковачевићи из Коретишта
 Дињичићи

или:

 Ковачевићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Ковачевићи (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација Бих, БиХ
 , насеље у општини Сапна, Федерација Бих, БиХ
 Ковачевићи (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација Бих, БиХ

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка